8-я бригада

Авиационные бригады
 8-я бомбардировочная авиационная бригада ВВС Балтийского флота

Артиллерийские бригады
 8-я артиллерийская бригада противотанковой обороны
 8-я отдельная гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская Белоцерковско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада
 8-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская Мелитопольско-Радомская Краснознамённая, орденов Кутузова и Суворова бригада
 8-я лёгкая самоходно-артиллерийская бригада

Бригады морской пехоты
 8-я бригада морской пехоты (1-го формирования)
 8-я бригада морской пехоты (2-го формирования)

Бригады специального назначения
 8-я отдельная бригада специального назначения

Воздушно-десантные бригады
 8-я воздушно-десантная бригада

Механизированные бригады
 8-я гвардейская механизированная бригада
 8-я механизированная бригада (1-го формирования)

Стрелковые бригады
 8-я стрелковая бригада
 8-я гвардейская стрелковая бригада

Мотострелковые бригады
 8-я мотострелковая бригада
 8-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (1997—2002)
 8-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (2009—2016)

Танковые бригады
 8-я гвардейская танковая бригада
 8-я танковая бригада
 8-я танковая бригада (Израиль)